Ве́рхній Рейн, або Ве́рхній Райн () — власна назва.

Персоналії 
 Верхньорейнський майстер

Топоніми

Верхній Рейн (регіон) — регіон, верхній басейн річки Рейн.
 Верхньорейнський грабен
 Верхньорейнський соленосний басейн

Верхній Рейн (Франція) — департамент.